Versigny (Aisne)
Versigny (Oise)